Куяте (Куйате, Куйяте ) — распространённая африканская фамилия. Известные носители:

 Куяте, Бубакар (род. 1997) — малийский футболист.
 Бадиан Куяте, Сейду (1928—2018) — малийский писатель и политический деятель.
 Куйяте, Лансана (род. 1950) — гвинейский дипломат и политический деятель.
 Куяте, Тьемоко Гаран (1902—1944) — малийский общественный и политический деятель.
 Куяте, Шейху (род. 1989) — сенегальский футболист.